Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Adams e Jeff Tarango che hanno battuto in finale Michael Kohlmann e Nicklas Kulti 6-3, 6-7, 7-6.

Teste di serie

 David Adams /  Jeff Tarango (campioni)
 Neil Broad /  Kevin Ullyett (semifinali)

 Michael Kohlmann /  Nicklas Kulti (finale)
 Devin Bowen /  Mariano Hood (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brighton International 1999
ATP Tour 1999